Poppo von Istrien ist der Name folgender Personen:
* Poppo I. (Istrien) (vor 1012–~1044), Markgraf
 Poppo II. (Istrien) (~1065–1098/1103), Markgraf